Stati Uniti d'America
 Granite Falls – città della Contea di Caldwell, Carolina del Nord
 Granite Falls – capoluogo della Contea di Yellow Medicine, Minnesota
 Granite Falls – città della Contea di Snohomish, Washington